Cet article présente la liste des villes du Bangladesh.

Villes du Bangladesh

Annexes

Sources

Liens externes

Bureau des Statistiques
City Population

Bangladesh

Villes